Burns Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burns Mountain (Missouri)	
 Burns Mountain (Montana)	
 Burns Mountain (New York)